Э́двард Кли́ник (; , Бохум, Германия — , Дрезден) — блаженный Римско-Католической Церкви, мирянин, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
Эдвард Клиник закончил Салезианский Ораторий в Познани. Принадлежал к организации «Добровольческий отряд Западных Земель». Был арестован Гестапо 23 сентября 1940 года. 16 ноября 1940 года был интернирован в берлинскую тюрьму Neukölln, 23 апреля 1941 года — в концентрационный лагерь Цвикау. Был казнён 1 августа 1942 года в Дрездене, Германия.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Примечания

Литература 
 Marian Orłoń: Wierni do końca: nowi błogosławieni w Rodzinie Salezjańskiej. Wrocław: Wydaw. Współpracowników ks[iedza] Bosko: nakł. Towarzystwa Salezjańskiego Prowincji św[iętego] Jana Bosko, 1999.

Ссылки 
 Краткий биографический очерк

Католические святые
Христианские святые XX века
Католические блаженные
Умершие в концлагерях нацистской Германии
Святые Польши
Обезглавленные
Святые салезианцы
Казнённые в 1942 году